Bessin (Frankrijk), een landstreek in Frankrijk
 Bessin (Duitsland), een deel van het Duitse eiland Hiddensee